Рејнџер има више значења:
 Рејнџер (Џорџија)
 Рејнџер (Тексас)